Spálená může označovat:
 Spálená – vesnice v okrese Cheb, část obce Nový Kostel
 Spálená (Praha) – ulice v Praze na Novém Městě
 Spálená (přírodní památka) – přírodní památka u obce Lančov na Znojemsku
 Spálená (Roháče) – 2083 m vysoký vrchol v Západních Tatrách
 Spálená – ženská varianta příjmení Spálený